Bondevik ist der Familienname folgender Personen:

 Kjell Bondevik (1901–1983), norwegischer Politiker (Kristelig Folkeparti), Minister und Volkskundler
 Kjell Magne Bondevik (* 1947), norwegischer Politiker, Mitglied des Storting und Ministerpräsident
 Odd Bondevik (1941–2014), norwegischer Bischof